Арњи може да се односи на:

 Арњи (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Арњи (Север), насељено место у Француској, у департману Север